Il Kobstaedernes ATP Challenger è un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento indoor, che fa parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca annualmente a Kolding in Danimarca dal 2005.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni